Fodbold i Danmark 1989 giver et hurtigt overblik over resultaterne i dansk fodbold i sæsonen 1989.

Herre

1. division

2. division

3. division

Øst

Vest

DBU's Landspokalturnering for herrer

Finalen

Referencer 

Fodbold i Danmark efter sæson
Fodboldsæson 1989
Fodboldsæson 1988-89
Fodboldsæson 1989-90